

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч группового этапа ЧМ-1986

Матч группового этапа ЧМ-1986

Матч группового этапа ЧМ-1986

Матч 1/8 финала ЧМ-1986

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Отборочный матч к ЧЕ-1988

Ссылки 
 Игры сборной, 1986

1986
Футбол в СССР в 1986 году